Lawrencerosus  — род жуков из семейства блестянок (Nitidulidae, Nitidulinae). Эндемик Австралии.

Описание 
Мелкие жуки: длина 2—3 мм. Голова поперечная, глаза крупные. Усики состоят из 10 члеников (с крупной булавой). Переднеспинка покрыта пучками трихом (длинных и тонких волосков). Ноги сравнительно длинные. Голени без шпор. Предположительно, как и другие представители трибы Lawrencerosini (например, Koryaga myrmecophila), обитают в гнёздах муравьёв и являются облигатными мирмекофилами (Кирейчук, 1990). Род был описан российским колеоптерологом Александром Георгиевичем Кирейчуком (Зоологический институт РАН). Известно 4 вида:

Этимология 
Название рода дано в честь энтомолога Джона Ф. Лоуренса.

См. также 
 Koryaginus polinae

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 

 

 

Блестянки (жуки)
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Мирмекофилы
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Роды жесткокрылых